El Torneig d'Hobart 2018, també conegut com a Hobart International 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de gener de 2018 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista belga Elise Mertens va reeditar el títol guanyant en l'edició anterior i ho va fer fent doblet individual i dobles. A més, va esdevenir la primera tennista en repetir títol en els 25 anys d'història del torneig.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
WTA Tour 2018